Шеренков:

 Шеренков, Евгений Сергеевич (род. 1991) — российский футболист.
 Шеренков, Михаил Анатольевич (род. 1971) — советский и киргизский футболист.